Больша́я Бе́лая — наименование нескольких географических объектов в России.

Реки 

 Большая Белая (приток Белой) — река в Бурятии и Иркутской области.
 Большая Белая (приток Белой, притока Тагула) — река в Иркутской области.
 Большая Белая (приток Белой, притока Шарженьги) — река в Вологодской области.
 Большая Белая (приток Кобры) — река в Нагорском районе Кировской области.
 Большая Белая (приток Шубрюга Полуденного) — река в Мурашинском районе Кировской области.
 Белая (река, впадает в Имандру) — река в Мурманской области.
 Большая Белая (приток Нейвы) — река в Свердловской области.

Населённые пункты 
 Большая Белая (деревня) — деревня в Советском район Кировской области.

См. также 
 Большое Белое